El Nervión puede hacer referencia a:
 El Nervión (1856), periódico publicado en Bilbao, España.
 El Nervión (1891-1936), periódico publicado en Bilbao, España.
 Río Nervión, un curso fluvial del norte de la península ibérica.